

Persone 
Mario Ricci (1908-1989) – politico e partigiano italiano
Mario Ricci (n. 1943) – politico italiano
Mario Ricci (1914-2005) – ciclista italiano
Mario Ricci (1914-1939) – militare italiano